Josep Manuel Berenguer (Barcelona, 1955) Presidente de Honor de la International Conference of Electroacoustic Music del CIM/UNESCO, Presidente de Quantum Art Lab, miembro de la Académie Internationale de Musique Electroacoustique/Bourges y del Patronato de la Fundación Phonos. Licenciado en Medicina y Cirugía por la U.A.B. (1978), Máster en Musicoterapia por la U.B. (1979), Psicólogo Clínico Cum Laude por la U.B. (1980), Master en Musique EléctroacoustIque por el IIME & IUTB (Bourges, 1984), José Manuel Berenguer es compositor y guitarrista, coordinador y profesor de Psicoacústica y Música experimental del Máster en Arte Sonoro de la Universidad de Barcelona y director la Orquestra del Caos. Ha sido consultor de Sonido en sistemas multimedia en el GMMD-Universidad Abierta de Cataluña y de Sonido Digital en ESDI-Universidad Ramon Llull. También ha colaborado con otras universidades e instituciones de investigación artística como Metrònom, MECAD, IUA-Universidad Pompeu Fabra, Universidad Politécnica de Cataluña, Universidad Autónoma de Barcelona y Elisava. Artista inter-media, fundador de Côclea con Clara Garí -donde durante más de una década dirigió el Festival Música13 - y también de la Orquestra del Caos, colaborador del Instituto International de Música Electroacústica de Bourges (Francia), fue el diseñador y primer responsable del Laboratorio de sonido y música del CIEJ de la Fundació la Caixa de Pensions, así como profesor de Música Electroacústica en el Conservatorio de Bourges. Expresidente de la Asociación de Música Electroacústica de España y exvicepresidente de la Fundación de Artistas Visuales de Cataluña, actualmente es actualmente es coordinador y profesor de Psicoacústica y Música Experimental del Màster en Art Sonor de la Universidad de Barcelona. 

Con Clara Garí, además de los espectáculos intermediáticos presentados por Côclea, creó y produjo instalaciones interactivas -Metronomía o Policrònic/Politòpic, con Côclea, y El Pati respira i canta, con la Orquestra del Caos, son algunos ejemplos- y diversos vídeos, como Aigua, Augia, Augen o Mancha : Linde, Tajo. Este último obtuvo el Premio de Vídeo de Castilla-La Mancha. Entre las numerosas colaboraciones con otros autores, cabe mencionar la realización de la banda sonora de la película Dead, Slow, Ahead, de Mauro Herce, del vídeo de Clara Garí, La Muda de la Serpiente o de los vídeos de Joan Pueyo, como Maria Muñoz, Sóc Jo, L'immortal, así como de espectáculos de danza como et si la pièce est trop courte, on y rajoutera un rêve, de Lluís Ayet, etc ...

Otras concepciones de Josep Manuel Berenguer, como Sonidos en Causa, son proyectos globales de creación basada en el paisaje sonoro.

Obra musical 
Gran parte de su trabajo se ha orientado a la instalación sonora como medio de presentación de sus propuestas artísticas y compositivas, así como, pese a sus dudas epistemológicas acerca de la idoneidad de esos términos, al tiempo real y a la interactividad. Las temáticas desarrolladas incluyen cuestiones relacionadas con la filosofía y la historia de la ciencia, los límites del lenguaje, la ética, la vida y la inteligencia artificial, la robótica, el metabolismo de la información, así como los límites mismos de la comprensión y la percepción humanas del mundo. Sus trabajos más recientes en este terreno incluyen Instalaciones y conciertos monográficos.

Su obra musical, editada en Música Secreta, Hyades Arts, Chrysopée Electronique, Nau Côclea, y Phonos, ha sido objeto de encargos y distinciones de instituciones como los Internationale Ferienkurse für neue Musik (Darmstadt, Alemania), Gaudemus Foundation (Holanda), Prix de Musique Eléctroacoustique de Bourges (Francia), Concorso di Musica Elettronica de la Fondazione Russolo-Pratella (Varèse, Italia), Tribuna Internacional de Música Electroacústica del ICM/UNESCO, Centro para la Difusión de la Música Contemporánea, INAEM. Ministerio de Cultura, Institut International de Musique Electroacoustique de Bourges, Radio Nacional de España - Radio Clásica, Gabinete de Música Electroacústica de Cuenca, Festival de músiques contemporànies de Barcelona, Akademie der Künste Berlin, entre otras.

A menudo sus obras son propuestas concertísticas de larga duración, como por ejemplo :

Lambda/itter, una performance audiovisual que toma las ideas de flujo y turbulencia para reflexionar acerca del gesto musical y que estrenó con la flautista Jane Rigler en el Auditorio de Barcelona.
Desde dentro, un concierto para microscopio, guitarra eléctrica, sonido e imágenes de generación electrónicos, estrenado en el Museo Vostell Malpartida.
Expanded Piano, un concierto a dúo con el pianista Agustí Fernández, para piano procesado por dispositivos electrónicos.
Expanded Voice, composición que se presenta como performance para solo de voz, sonido e imagen electrónicos y se basa en los textos del Libro de los Pasajes de Walter Benjamin.
Bienen, composición-performance multifocal acusmática, a partir de grabaciones hexafónicas realizadas con Pilar Subrirà.
Makina 7, para un intérprete de LeapMotion que genera y procesa sonido en tiempo real 

De todas maneras, la mayor parte de su creación musical se ha dedicado a la música electroacústica para grandes conjuntos de altavoces, como el Cybernéphone y otros dispositivos similares, como el Acousmonium. En ese dominio, cabe destacar :

 Ob-iectum, para cinta magnética. Obra realizada en el IMEB.
 Fuego, para cinta magnética y saxofón bajo. Obra realizada en NauCoclea por encargo de Daniel Kientzy.
 T'ai chi time, para Atari 1040 ST, AKAI S1000 y Notator. Obra realizada en Coclea.
 El ponent excessiu, para guitarra eléctrica y cinta magnética. Obra sobre el poema del mismo nombre de Gabriel Ferrater realizada en el IMEB.
 Toké''', para ATARI 1040 STF, AKAI S1000 y Notator. Obra realizada en NauCoclea.
 Aventura, para controlador MIDI de viento EWI 1000, muestreador S1000, ordenador Apple PowerBook 190 y aplicación propia. Basada en un texto dadaísta de Vasily Kandinsky traducido por Miquel Gaspà. Obra realizada en NauCoclea.
 D'altra manera, para clarinete contrabajo y cinta magnética. Basada en un texto dadaísta de Vassily Kandinsky traducido por Miquel Gaspà. Obra realizada en NauCoclea.
 A la selva, electroacústica para ATARI 1040 ST, AKAI S1000 y Notator. Basada en un texto dadaísta de Vassily Kandinsky. traducido por Miquel Gaspà. Obra realizada en NauCoclea.
 Mu, datos. Obra realizada en el IMEB.
 Musicapsa, para guitarra Ovation de 12 cuerdas y SPX90ii. Obra realizada en NauCoclea.
 RnaSession, datos, síntesis en MAXMSP y Audiosculpt. Obra realizada en el IMEB.
 Makina2, para guitarra eléctrica, NeXT Cube + Ariel Proport 666 y Max 0.26. Obra realizada en el IMEB.
 Discontinuo, datos, síntesis en Max 0.26, Next Cube y Ariel Proport 666. Obra realizada en el IMEB.
 Cocuprenant de quaresme''', para voz, viola de rueda, Lexicon pcPCM70, René Zosso, para voz y viola de rueda. Basada en textos de François Rabelais. Obra realizada en el Conservatorio de Perpiñán y por encargo del IMEB, con motivo del quinto centenario del escritor.
 On nothing, datos, síntesis en MAXMSP 4. Obra realizada en el IMEB.
 Plasma waves, datos, síntesis en MAXMSP 4.5.7. Obra realizada en el IMEB.
 Islands, datos. Acerca de Walter Benjamin. Generada en MAXMSP 4. Obra realizada en NauCoclea, por encargo de la Fundación Walter Benjamin para inaugurar el simposio internacional que en el año 2000 se realizó en Port Bou acerca del filósofo.
 Dur, datos, Silicon Graphics O2 y The Lamb. Obra realizada en el IMEB.
 La perla estranya, datos, generadores de función analógicos. Obra realizada en el IMEB.
 Trenes alla Fuga, datos, síntesis en MAXMSP 4.6.x. Obra realizada en el IMEB.
No sentien ocells, proceso de sonidos de pájaros. 
Bienen, grabación hexafónica y tratamiento. Obra realizada en Electronic Music Studio · Academia de las Artes, Berlín

 Instalación y otros trabajos plásticos 

Con Clara Garí, además de los espectáculos intermediáticos presentados por Côclea, creó y produjo instalaciones interactivas -Metronomía o Policrònic/Politòpic, con Côclea, y El Pati respira i canta, con la Orquestra del Caos, son algunos ejemplos- y diversos vídeos, como Aigua, Augia, Augen o Mancha : Linde, Tajo. Este último obtuvo el Premio de Vídeo de Castilla-La Mancha. Entre las numerosas colaboraciones con otros autores, cabe mencionar la realización de la banda sonora de la película Dead, Slow, Ahead, de Mauro Herce, del vídeo de Clara Garí, La Muda de la Serpiente  o de los vídeos de Joan Pueyo, como Maria Muñoz, Sóc Jo, L'immortal, así como de espectáculos de danza como et si la pièce est trop courte, on y rajoutera un rêve, de Lluís Ayet, etc ...

Su trabajo intermediático se ha orientado especialmente a la instalación, la instalación sonora como medio de presentación de sus propuestas artísticas y compositivas, así como, pese a sus dudas epistemológicas acerca de la idoneidad de esos términos, al tiempo real y a la interactividad.  Las temáticas desarrolladas por Berenguer en ese terreno incluyen cuestiones relacionadas con la filosofía y la historia de la ciencia, los límites del lenguaje, la ética, la vida y la inteligencia artificial, la robótica, el metabolismo de la información, así como los límites mismos de la comprensión y la percepción humanas del mundo. 

Entre las instalaciones y esculturas de Berenguer, a menudo contexto acústico de conciertos se encuentran:

 Silenci, en Sala H, Vich, Barcelona (1999).
 Respira la casa de la pólvora, en Castillo Negro, Santa Cruz de Tenerife (1999).
 Mental-Central-Perifèric, en NauCoclea (2000). 
 Transfer, en el Museo del Ampurdán, Figueras, Gerona (2001).
 Comedores de luz, sala Synthèse, Bourges, Francia (2003).
 Mega Kai Mikron, en la sala Metrònom, Barcelona (2004).
 Comedores de luz, en la Casa de España en Córdoba, Córdoba, Argentina (2004).
 Sin nombre y sin memoria, con NauCoclea. Camallera-Saus, Gerona (2007)
 Luci-Sin nombre y sin memoria, para ARCO, Madrid (2008).
 Luci-Sin nombre y sin memoria, en Laboral Centro de Arte y Creación Industrial, Gijón (2008).
 Luci-Sin nombre y sin memoria, exposición Il·luminacions-Catalunya Visionària, en el CCCB, Barcelona (2009).
 Luci-Sin nombre y sin memoria, instalación en el ZKM Karlsruhe (Zentrum für Kunst und Medientechnologie Karlsruhe),Karlsruhe, Alemania (2009).
 Autofotóvoros . Instalación robótica encargo de KREA . Sala Araba . Vitoria . (2009) 
Us ofereixo el ocells . Con Marta Marín Dómine, Instalación octofónica para la Capella de Santa Àgata. Barcelona (2016)
 @bienenVolk . Instalación y performance sonoras en  Festival Kontakte . 2017 . Akademie der Künste . Berlín, Alemania (2017)

Discografía 

 Ríos Invisibles, cedé colectivo, editado por Hyades Arts (1995).
 Le Sixte Livre dit Electroacoustique de François Rabelais, cédé colectivo, editado por Crysopée Eléctronique (1995).
 Listening Walls, cedé colectivo, editado porNauCoclea (1999).
 Compendium International 2006 Bourges, cedé colectivo, editado por Culture Electronique 20 (2006).
 Compendium International 2003 Bourges, cedé colectivo, editado por Culture Electronique 20 (2003).
 Klange, cedé editado por Música Secreta (1994).
 µ, cedé editado por NauCoclea (1999).
 La perla estranya, cedé editado por NauCoclea (2004).
 On Nothing, cedé editado por Phonos - La ma de Guido (2007).
Memorias de la distancia, con Gonzalo Biffarella, edición digital. Nova Era (2021)

Publicaciones escritas 

 Autour de la nécessité d’une définition de la musique électroacoustique, Actes de l'Académie de Musique Eléctroacoustique de Bourges I, editado por Mnémosyne (1995).
 A propos de l’analyse, Actes de l'Académie de Musique Eléctroacoustique de Bourges II, Mnémosyne (1996).
 Espace – musique, Actes de l'Académie de Musique Eléctroacoustique de Bourges III, Mnémosyne (1997).
 A la recherche de mes "égos" créatifs, Actes de l'Académie de Musique Eléctroacoustique de Bourges IV, Mnémosyne (1998).
 Time, duration, rhythm, consciousness, evolution, attractors, coupled, oscillators, Actes de l'Académie de Musique Eléctroacoustique de Bourges V, Mnémosyne (1999/2000).
 Música, técnica, tecnología, Actes de l'Académie de Musique Eléctroacoustique de Bourges VI, Mnémosyne (2001).
 La escucha ausente/Absent Listening, Actes de l'Académie de Musique Eléctroacoustique de Bourges VII, Mnémosyne (2002/2003).
 Cuaderno de bitácora para una reflexión acerca de las relacione de la audición y la visión en música electroacústica, Actes de l'Académie de Musique Eléctroacoustique de Bourges VIII, Mnémosyne (2004/2005).
 Luci-Sin nombre y sin memoria, NauCoclea (2007).

Más publicaciones a partir de esas fechas pueden ser encontradas en Academia.edu

Premios 

 1985 
Mención en la Categoría de Música Electroacústica de Programa en el Prix de Musique Electroacoustique, Bourges, Francia y Premio de Música Electroacústica en el Contest of Contemporary Music de la Gaudeamus Foundation, Holanda.
 1986 
Mención en la Categoría de Música Electroacústica de Programa en el Prix de Musique Electroacoustique de Bourges, Francia. 
 1987 
Premio de Música Electrónica de la Fundatione Russolo-Pratella, Varese, Italia.
 1989 
Premio de Vídeo de la Comunidad Castilla-La Mancha, España.
 1991 
Mención en la Categoría de Música Electroacústica de Programa en el Prix de Musique Electroacoustique de Bourges, Francia.
 1994 
Obra Recomendada por la Tribuna Internacional de Música Electroacoustica del ICM/UNESCO, Helsinki, Finlandia.

Siendo los premios algo excepcional, desde ese año no se presentó a ninguno hasta 2008, a instancias de la Galería Llucià Homs y NauCôclea

 2008
Premio ARCO-BEEP de Arte Electrónico

 2015 
Premio “I Was There” del Center for Memory and Testimony Studies . About Passagen . Obra multimedia acerca de textos de Walter Benjamin realizada a partir de Islands . Toronto . 2015

Intervenciones relevantes desde el año 1999 

 Silenci  . Sala H de Vich. Vich, España . 1999 . Instalación
 Respira la casa de la Pólvora . Castillo Negro . Santa Cruz de Tenerife, España . 1999 . Instalación / concierto
 Mental-Central-Perifèric . Galería Nau Coclea . 2000 . Instalación 
 Islands  . Ingrid & Konrad Scheuermann . Concierto inaugural de Simposi Walter Benjamin . Cementerio de Port Bou . 2000 . Live electronics
 Trans . Museu de l'Empordà . Figueres . 2001 . Instalación 
 Tránsfer . Metrònom. Barcelona , España . 2001 . Instalación / Performance electroacústica
 On Nothing . La Pedrera . NauCôclea . 2003 . Concierto multimedia
 Sun Eaters . Festival Synthèse . IMEB . Bourges . Francia . 2003 . Instalación / Concierto acusmático
 Mega Kai Mikron . Metrònom . Barcelona, España . 2004 . Instalación / Concierto multimedia
 Comedores de luz . Casa de España en Córdoba, Argentina . 2004 . Instalación 
 Minf . Festival Synthèse . Bourges, Francia . 2005 / Concierto multifocal multimedia 
 Desde Dentro . Museo Wolf Vostel . Malpartida, Espanya . 2006 . Concierto multimedia
 Sin nombre y sin memoria . Galería Nau Côclea . Camallera, España . 2007 . Instalación 
 On Something . Círculo de Bellas Artes . Madrid . España . 2007 . Concierto multimedia
 Three Generations . Kaaistudio's . Ars Musica Festival . Bruselas, Bélgica . 2008 . Concierto acusmático
 Luci, sin nombre y sin memoria . ARCO. Madrid, España . 2008 . Instalación
 Luci, sin nombre y sin memoria . El banquete . La Laboral. Gijón, España . 2008 . Instalación 
 Fotóvoros . Museo Genaro Pérez . Córdoba, Argentina . 2008 . Instalación 
 Desde Dentro . Festival Synthèse . Bourges, Francia. 2009 . Concierto multimedia
 Luci, sin nombre y sin memoria . El banquete . ZKM . Karlsruhe, Alemania . 2009 . Instalación
 Mega kai Mikron . Satélites . Galería Horizon . Colera, España . 2009 . Instalación
 Autofotóvoros . KREA . Sala Araba . Vitoria, España . 2009. Instalación 
 Luci, Sin Nombre y Sin Memoria . Silicon Dreams . San Sebastián, España . 2010 . Instalación 
 Fotóvoro beta . Galería Horizon . Colera, España . 2010 . Instalación 
 About Something and Nothing . Fylkingen . Stockholm . Suecia . 2010 . Concierto acusmático 
 Desde Dentro . ICAECID . Viena, Austria . 2010 . Concierto multimedia 
 Luci, sin nombre y sin memoria . Metamorf . Tronhein, Noruega . 2010 . Instalación 
 La causa (sobre Sonidos en Causa). Festival de la Imagen . Manizales, Colombia . 2011 . Concierto multimedia
 Luci, sin nombre y sin memoria . Transitio . México DF, México . 2011 . Instalación
 Sonidos de lugar . Transitio . México DF, México . 2011. Concierto multimedia
 Fotóvoro lambda . DHUB, Museo del diseño y de la Indumentaria . Barcelona . España. 2011 . Instalación
 Inlets & Variations . John Cage . Concierto multifocal . Performance electroacústica . Director . Paraninfo de la Universidad de Barcelona .  Barcelona . 2012 
 Roaratorio . John Cage . Dirección . Concierto multifocal  acusmático . Ars Santa Mònica. Barcelona . 2012 
 CageMixTuring . Concierto multifocal . Performance electroacústica . Con Irish Circus Live Electronics Ensemble . Director . CCCB . Barcelona . 2012
 Luci, sin nombre y sin memoria . [-E-F-R-C-] . Diferencial HUB Medial . Quito . Ecuador . 2012 . Instalación
 Autofotóvoros .  [-E-F-R-C-] . Diferencial HUB Medial . Quito . Ecuador . 2012 . Instalación
 Trenes a la Fuga . Festival Mixtur. Fabra i Coats . Barcelona . 2012 . Concierto multifocal acusmático
 Fotóvoro delta . Festival Mixtur . Barcelona . España. 2013 . Instalación 
 Mu . Sala Polivalente . Phonos / Universidad Pompeu Fabra . Barcelona . España 2013 . Concierto multifocal acusmático
 Entretejiendo Sonidos . Con Gonzalo Biffarella . Hangar . Barcelona . España . 2013 . Concierto . Performance electroacústica
 Resound . Soundcinema . Festival Musica Electrónica Nova . Wroclaw . 2013 . Concierto multifocal acusmático
 Idas y venidas . Entre el gesto, el sonido y la imagen. Espacio Alameda. México DF . 2013 . Concierto multifocal . Performance sonora y visual para un ejecutante
 Fantasía electromecánica . Imprenta La Automàtica . Barcelona . 2013 . Performance acusmática para un ejecutante
 @rusc . Jornades de Ciencia Ciutadana . Parque de la Ciudadela . Barcelona . 2014 . Instalación
 Nothing & Ramm . Patio de la Escuela Massana / Antiguo Hospital de la Santa Cruz . Inauguración del Festival Loop . Barcelona . 2015 . Concierto multifocal . Performance electroacústica y visual para dos ejecutantes
 El durmiente . Escuela Massana . Festival Loop Barcelona . 2015  . Instalación audiovisual acerca de textos de El libro de los Pasajes de Walter Benjamin
 Expanded Voice . Museo de Arte Contemporáneo . Universidad de Santiago de Chile . Santiago de Chile . 2015 . Concierto multifocal . Performance electroacústica y visual acerca de textos de El Libro de los Pasajes de Walter Benjamin .
 Expanded Voice . Centro de Cultura España-Córdoba Argentina . 2015 . Concierto multifocal . Performance electroacústica y visual acerca de textos de El Libro de los Pasajes de Walter Benjamin
 Expanded Voice . CNMAS . Morelia . 2016 . Concierto multifocal . Performance electroacústica y visual acerca de textos de El Libro de los Pasajes de Walter Benjamin
 Lucy, Sin nombre y sin Memoria . Fundación Juan March . Palma de Mallorca – Cuenca – Madrid. 2016 . Instalación de circuitos electrónicos y altavoces.
 Music to Pick Her to . Ford Mustang . Polo Distrito C. 2016 . Porto Alegre Brasil . Musica electroacústica en vivo para 16 altavoces.
 Us ofereixo els ocells . Banda sonora de la instalación del mismo nombre (Marta Marín-Dómine). Dedicada a las víctimas del Holocausto . Capella de Santa Àgata . Museo de Historia de Barcelona . Barcelona. 2017. Música electroacústica para 8 altavoces. 
 Ofrena . Musica para el acto inaugural de la instalación Us ofereixo els ocells (Marta Marín-Dómine) . 2017. Música electroacústica en vivo para 8 altavoces.
 Tarkovsky 30 . Con Alla Yanovsky . Hangar . Fundació AAC . 2017 . Concierto . Performance electroacústica para dos ejecutantes.
 @bienenVolk . Festival Kontakte . 2017 . Akademie der Künste . Berlín . 2017 . Instalación y performance sonoras
 Bienen . Festival Kontakte . 2017. Akademie der Künste . Berlín . 2017 . Concierto . Música multifocal acusmàtica 
 El sueño de las sirenas . Con Alla Yanovsky . Hangar . Fundació AAC . 2018 . Concierto . Performance electroacústica para dos ejecutantes
 Cuestión de aguas, nubes y sueños . Computing Music XI . Köln . Alemania . 2018 . Concierto multifocal  acusmàtico
 Canto de piedra . El giro notacional . MUSAC . 2019 . Instalación 
 Bienen . El sindicato de altavoces . Conciertos Phonos . Universidad Pompeu Fabra. 2019 . Concierto mulifocal acusmático.
El suelo de las sirenas . Con Alla Yanovsky . Festival Teorema . Barcelona
Makina 7 ·  RadikalDB Festival . Etopia . Zaragoza . 2019

Enlaces externos 

 Página web personal de Josep Manuel Berenguer, contiene descripciones de obras y proyectos, así como textos, música en mp3, obras generativas y aplicaciones ejecutables que, en su mayoría, se acompañan del cógigo de programación correspondiente. Todos estos documentos son descargables.
Conferencias, obras y clases de Josep Manuel Berenguer en YouTube
FaceBook
Twitter
 Textos de Josep Manuel Berenguer en Academia.edu
Textos de Josep Manuel Berenguer  en Research Gate
 Página web de NauCoclea, contiene información acerca del Festival Música13, que fue dirigido Josep Manuel Berenguer.
 Página web de la Orquesta del Caos, recoge el trabajo de Berenguer y sus colegas Carlos Gómez, Clara Garí, Lina Bautista y Medín Peiron en el campo de la gestión cultural del arte sonoro.
Espacio personal de Josep Manuel Berenguer en Myspace, permite escuchar algunas de sus creaciones electroacústicas.

Artículos y entrevistas en la red 

 En Ars Sonora de Radio Clásica (RNE)
 En Radio Web del MACBA
 En MOSAIC de la Universidad Abierta de Cataluña

 CeIArtE Argentina
 En Taxonomedia
 En Corner (Mills College)
En Revista de la Universidad Autónoma de Madrid
 En Youtube
 en Whatsonart
 En Art & CO
 En SCRIME
 En Computer Music Journal
 En CIMTEC
 En publicaciones de la Universidad Abierta de Cataluña
 En publicaciones de la Universidad Abierta de Cataluña
 En Naucoclea
 En Digicult, en italiano
 En Digicult, en inglés

Compositores de música clásica de España del siglo XX
Compositores electroacústicos del siglo XX
Compositores de Cataluña
Profesores de la Universidad Ramon Llull